Пётр Бочкарёв:
 Бочкарёв, Пётр Васильевич (1917—1982) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Бочкарёв, Пётр Владимирович (род. 1967) — российский прыгун с шестом, двукратный чемпион Европы в помещении.
 Бочкарёв, Пётр Федосеевич (1904—1974) — советский доктор химических наук, ректор Иркутского госуниверситета.